De Super G voor mannen tijdens de Olympische Winterspelen 2018 vond plaats op 16 februari 2018 in het Jeongseon Alpine Centre in Pyeongchang. In verband met het uitstellen van de afdaling van 11 naar 15 februari werd de Super G eveneens met een dag uitgesteld. Regerend olympisch kampioen was de Noor Kjetil Jansrud. Jansrud behaalde ditmaal de bronzen medaille.

Tijdschema

Uitslag

Bronvermelding 
  Startlijst
  Uitslag

Mannen superg